Tadeusz Tomaszewski ist der Name folgender Personen:

* Tadeusz Tomaszewski (Politiker, 1881) (1881–1950), polnischer Jurist und Politiker
 Tadeusz Tomaszewski (Politiker, 1959) (* 1959), polnischer Politiker